Івник — село

 Івник Іван Миколайович (1914—1942) — чуваський поет